Дание́ле Масса́ро (; ) — итальянский футболист, нападающий. Чемпион мира. Известен по выступлениям за «Милан». Ныне — менеджер по связям с общественностью «Милана».

Клубная карьера 
Начал выступать за клуб «Монца» в Серии В, где показывал прекрасную игру наряду с более техничным Паоло Монелли, привлекшим внимание более известных команд. В 1981 году вместе с Монелли перешёл во «Фиорентину», дебютировал в Серии А 13 сентября, а 10 дней спустя впервые вышел на поле в матче молодёжной сборной Италии. Стал постоянным игроком основы в клубе, а в первый сезон едва не стал чемпионом Италии — «Фиорентина» уступила «Ювентусу» одно очко. Долгое время Массаро был одним из ключевых игроков флорентийской команды.

В 1986 году ушёл в «Милан», где отыграл более 300 матчей до 1995 года (сезон 1988/89 провёл в аренде в «Роме») и стал частью легендарного «Милана» конца 1980-х — начала 1990-х под руководством Арриго Сакки и Фабио Капелло. Несмотря на выигранный титул, у Массаро и Сакки возникали тактические разногласия, тренер оставлял футболиста в запасе, и в итоге тот был отправлен в аренду. После возвращения его выступления убедили тренера в способностях Даниеле. Он стал чаще появляться на поле, помог команде выиграть Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Массаро стал больше забивать и в частности оформил дубль в финале Лиги чемпионов 1993/94 против «Барселоны». Матч завершился со счётом 4:0. Массаро также стал лучшим бомбардиром команды в Серии А с 11 голами, что помогло «Милану» в третий раз подряд стать чемпионом.

В 1995 году покинул «Милан» и до окончания карьеры годом позже выступал за японский «Симидзу С-Палс».

Карьера в сборной 
Дебютировал в молодёжной сборной Италии 23 сентября 1981 года. Всего провёл за неё четыре матча, принимал участие в Олимпийских играх 1984 года, где итальянская команда заняла четвёртое место.

За основную национальную сборную сыграл 15 матчей. Впервые вышел на поле в составе итальянской команды 14 апреля 1982 года под руководством Энцо Беарзота, был участником победного чемпионата мира 1982 года, хотя так и не сыграл ни минуты.

Был вызван Арриго Сакки на чемпионат 1994 года, принял участие в шести матчах и забил мяч в матче против Мексики, благодаря чему стал самым возрастным автором гола в истории сборной на чемпионатах мира (33 года и 36 дней). В финале против Бразилии не реализовал выход один на один и не забил пенальти в послематчевой серии.

После завершения карьеры 
Был капитаном сборной Италии по пляжному футболу. В свободное время любит играть в гольф. Занимает пост менеджера по связям с общественностью клуба «Милан».

Достижения

В «Милане» 
 Чемпион Италии: 1988, 1992, 1993, 1994
 Серебряный призёр чемпионата Италии: 1990, 1991
 Обладатель Кубка Италии: 1990
 Обладатель Суперкубка Италии: 1988, 1992
 Победитель Лиги чемпионов: 1990, 1994
 Финалист Лиги чемпионов: 1993, 1995
 Обладатель Суперкубка Европы: 1989, 1990, 1994
 Финалист Суперкубка Европы: 1993
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1989, 1990
 Финалист Межконтинентального кубка: 1993, 1994

В сборной 
 Чемпион мира: 1982
 Финалист Чемпионата мира: 1994

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на официальном сайте «Милана»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»